Рой Емерсон  був чемпіоном попереднього року, але у чвертьфіналі його переміг Панчо Гонсалес.

У фіналі Кен Роузволл переміг Рода Лейвера з рахунком 6–3, 6–1, 2–6, 6–2. Для Роузволла це був другий титул чемпіона Франції і п'ятий із восьми загалом. Це був переший турнір відкритої ери, коли професіоналам дозволили змагатися проти любителів. Роузволл і Лейвер, які не грали на турнірах Великого шолома від 1956 і 1962 років відповідно, тепер могли взяти участь. Це був перший турнір Великого шолома для майбутнього чемпіона Іліє Настасе.

Сіяні гравці 

  Род Лейвер (фінал)
  '''Кен Роузволл (переможець)
  Андрес Хімено (півфінал)
  Рой Емерсон (чвертьфінал)
  Панчо Гонсалес (півфінал)
  Фред Столл (2 коло)
  Лью Гоуд (1 коло)
  Боб Г'юїтт (3 коло)
  Іон Ціріак (чвертьфінал)
  Вільгельм Бунгерт (1 коло)
  Нікола П'єтранджелі (1 коло)
  Іштван Гуяш (4 коло)
  Кліфф Річі (4 коло)
  Рей Раффелз (4 коло)
  Ян Кодеш (1 коло)
  О Метревелі ''(1 коло)

Сітка

Фінальна частина

Попереднє коло

Секція 1

Секція 2

Секція 3

Секція 4

Секція 5

Секція 6

Секція 7

Секція 8

Посилання 
 1968 ATP French Open Men's Singles Draw 
 1968 ITF French Open Men's Singles Draw

1968 у тенісі
Відкритий чемпіонат Франції з тенісу